Tatsiana Kostromina, auch Tatyana Anatolyevna Kostromina, verheiratet Tatsiana  Bahr (* 15. Februar 1973 in Homel) ist eine belarussische Tischtennisspielerin. Sie nahm an zwölf Weltmeisterschaften und drei Olympischen Spielen teil.

Erfolge 
Die Abwehrspielerin Tatsiana Kostromina holte bei den Jugend-Europameisterschaften 1989 hinter Gabriella Wirth und 1990 hinter Veronika Wirth eine Silbermedaille im Einzel. 1990 erreichte sie zudem im Doppel mit Wanda Litynska-Sidorenko das Endspiel, mit der sowjetischen Mannschaft wurde sie Jugend-Europameister.

Bei den Erwachsenen wurde sie von 1994 bis 2008 für sechs Europameisterschaften nominiert. Hier erreichte sie 1998 zusammen mit Evgueni Chtchetinine das Halbfinale und 2002 im Doppel mit Viktoria Pavlovich das Endspiel.

Von 1993 bis 2008 nahm Tatsiana Kostromina an zwölf Weltmeisterschaften teil. Ihr größter Erfolg war der dritte Platz der Damenmannschaft von Weißrussland bei der WM 2006 in Bremen. Zudem qualifizierte sie sich dreimal für die Teilnahme an den Olympischen Spielen, nämlich 2000, 2004 und 2008. Dabei kam sie nie in die Nähe von Medaillenrängen.

Deutschland 
Über die Vereinsstationen List Medjimurje (Kroatien) und DOV Klaver Lelie (Niederlande) kam Tatsiana Kostromina 2004 zum Bundesligisten MTV Tostedt, wo sie bis 2014 aktiv war. 2012 heiratete sie Christian Bahr und trat danach unter dem Namen Tatsiana Bahr auf. Seit 2014 spielt sie mit der Damenmannschaft des Niendorfer TSV in der Regionalliga.

Privat 
Tatsiana Kostrominas Kusine  Tatjana Kastramina spielte 2007 auch beim Verein MTV Tostedt.

Turnierergebnisse 
 (abgerufen am 17. Juli 2016)

Weblinks 
  (abgerufen am 17. Juli 2016)
 Facebook-Auftritt (abgerufen am 17. Juli 2016)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Belarus)
Olympiateilnehmer (Belarus)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Sowjetbürger
Belarusse
Geboren 1973
Frau